Dr. Moreau szigete, H. G. Wells 1896-os regénye
Dr. Moreau szigete, 1977-es amerikai film, Don Taylor rendezésében
Dr. Moreau szigete, 1996-os amerikai film, John Frankenheimer rendezésében